Liste des meilleurs buteurs du Championnat de Belgique de football depuis sa création en 1895.

Source 
 Topscorers in Belgium 1895-2012, Belgiumsoccerhistory.com (Peter Mariën)

Notes

Voir aussi 
 Liste des meilleurs buteurs du championnat de Belgique de football D2

Palmarès de football en Belgique